Ci sono diversi partiti politici chiamati Partito Comunista.
 Belgio:
 Partito Comunista (Fiandre)
 Partito Comunista (Vallonia)
 Birmania: Partito Comunista
 Danimarca: Partito Comunista
 Italia: Partito Comunista
 Serbia: Partito Comunista
 Svezia: Partito Comunista
 Svizzera: Partito Comunista
 Turchia: Partito Comunista